Een verkeersweg:
 N413 (Frankrijk)
 N413 (Nederland), zie Provinciale weg 413
 N413 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing